Musa (profeet), (Mozes), een der profeten
 MUSA (vocaal ensemble), Nederlands koor, opgericht (in 2005) en geleid door Peter Dijkstra
 banaan (geslacht) (Musa)
 Musa (motorfiets), een historisch merk van transportvoertuigen en motorfietsen
 Lancia Musa, een automodel
 Musa (cognomen), Romeinse naam
 Latijn voor muze
 Musa van Parthië, koningin van de Parthen
 Ahmed Musa, voetballer
 Musa (Winx Club), een personage uit de animatieserie Winx Club

Zie ook 
 Las Musas, doorverwijspagina